Youth (giovinezza in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Youth – cortometraggio del 1915 diretto da Harry Handworth
 Youth – film del 1917 diretto da Romaine Fielding
 Youth - La giovinezza – film del 2015 diretto da Paolo Sorrentino

Fumetti 
 Youth – uno dei nomi originali della striscia Ragazzi di Charles Monroe Schulz

Musica 
 Youth – nome d'arte di Martin Glover, musicista e produttore discografico britannico
 Youth – album dei Collective Soul del 2004
 Youth – album di Matisyahu del 2006
 Youth – singolo di Matisyahu del 2006, estratto dall'album omonimo
 Youth – singolo di Foxes del 2013
 Youth – singolo di Troye Sivan del 2015
 Youth – album dei BTS del 2016
 Youth – album di Tinie Tempah del 2017
 Youth – singolo di Shawn Mendes del 2018

Letteratura 
 Questi giovani (Youth) – racconto di Isaac Asimov
 Giovinezza (Youth) – racconto di Joseph Conrad
 Gioventù. Scene di vita di provincia (Youth: Scenes from Provincial Life II) – romanzo di J. M. Coetzee

Teatro 
 Youth – opera teatrale di Thornton Wilder